Неколико филмова носи назив Ми нисмо анђели:

Амерички филмови:
 Ми нисмо анђели — филм из 1955.
 Ми нисмо анђели — филм из 1989.

Српски филмови:
 Ми нисмо анђели (трилогија)
 Ми нисмо анђели — филм из 1992.
 Ми нисмо анђели 2 — филм из 2005.
 Ми нисмо анђели 3 — филм из 2006.